Ferghanakanal steht für:

 Großer Ferghanakanal, Bewässerungskanal im Ferghanatal in Zentralasien
 Nördlicher Ferghanakanal, Bewässerungskanal im Ferghanatal in Zentralasien
 Südlicher Ferghanakanal, Bewässerungskanal im Ferghanatal in Zentralasien